Yoshiaki Ota (Hamamatsu, 11 de junho de 1983) é um futebolista profissional japonês, que atua como meio campo.

Carreira

Júbilo Iwata 
Yoshiaki Ota se profissionalizou no Júbilo Iwata.

Seleção 
Yoshiaki Ota integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2007.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Júbilo Iwata
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007